Big Horn County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Big Horn County (Montana) – okres státu Montana
 Big Horn County (Wyoming) – okres státu Wyoming